La Paz (Spaans voor: De Vrede) kan verwijzen naar:

Geografie 
 Argentinië
 La Paz (Entre Ríos), een plaats in de provincie Entre Ríos
 La Paz (Mendoza), een plaats in de provincie Mendoza
 La Paz (departement van Mendoza), een departement van de provincie Mendoza
 La Paz (departement van Catamarca), een departement van de provincie Catamarca
 La Paz (departement van Entre Ríos), een departement van de provincie Entre Ríos

 Bolivia
 La Paz (stad in Bolivia), de stad waar de regering van Bolivia zetelt
 La Paz (gemeente), de gemeente waarvan deze stad de hoofdplaats is
 La Paz (departement van Bolivia), een departement van Bolivia

 Colombia
 La Paz (Santander),  een gemeente in het departement Santander. 

 El Salvador
 La Paz (departement van El Salvador), een departement van El Salvador

 Filipijnen
 La Paz (Abra), een gemeente in de provincie Abra
 La Paz (Agusan del Sur), een gemeente in de provincie Agusan del Sur
 La Paz (Leyte), een gemeente in de provincie Leyte
 La Paz (Tarlac), een gemeente in de provincie Tarlac

 Honduras
 La Paz (departement van Honduras), een departement van Honduras
 La Paz (gemeente in Honduras), de hoofdplaats van het departement La Paz

 Mexico
 La Paz (Baja California Sur), de hoofdstad van Baja California Sur
 La Paz (gemeente in Baja California Sur), de gemeente waarvan deze stad de hoofdplaats vormt
 La Paz (gemeente in Mexico), een gemeente in de deelstaat Mexico
 Los Reyes La Paz, de hoofdstad van de gemeente

 Uruguay
 La Paz (Uruguay), een stad in het departement Canelones

 Verenigde Staten
 La Paz (Indiana), een plaats in de deelstaat Indiana
 La Paz County, een county in de staat Arizona

Overig 
 La Paz, het hoofdkwartier van de United Farm Workers-vakbond
 La Paz (sigarenmerk), een van oorsprong Nederlands sigarenmerk